Легий (, Лехи, Лихай) — персонаж Книги Мормона.

Согласно Книге Мормона, Легий был пророком, который жил в Иерусалиме во время правления царя Седекии (около 600 до н. э.). Легий был израильтянином из колена Манассиина и отцом Нефия, другого известного пророка в Книге Мормона. В первой книге Книги Мормона — Первой книге Нефия — Легий вместе со своей семьёй покидает Иерусалим и морем отправляется в «землю обетованную» (Америку). Мормонский учёный Хью Нибли предположил, что он был купцом и современником семи греческих мудрецов. Современный город Лихай в штате Юта назван в честь Легия Книги Мормона.

Жизнь Легия (по Книге Мормона) 
Согласно повествованию Книги Мормона, семьи Легия и его друга Измаила, а также ещё один человек по имени Зорам покинули Иерусалим за некоторое время до его разрушения вавилонянами примерно в 587 до н. э. Эта группа странствовала в южном направлении по Аравийскому полуострову, пока не достигла места, называемого Нахом. Измаил, как сообщается, там умер и был похоронен.

Из Нахома группа направилась на восток через пустыню и достигла плодородной прибрежной области, названной ими Изобилие. Там сын Легия Нефий получил от Господа повеление построить корабль. Мужчины, женщины, дети и животные таким образом были переправлены через океан в «землю обетованную».

Книга Мормона рассказывает, что во время и после путешествия Легий передал детям и их потомкам важные учения, которые были записаны Нефием на металлических пластинах. Позднее они использовались при составлении Книги Мормона.

Семья 
После смерти Легия его сыновья Нефий и Ламан с Лемуилом стали прародителями двух враждебных народов, нефийцев и ламанийцев. Тем самым Легий является основным предком всех народов, упомянутых в Книге Мормона. У Легия также были сыновья Сам, Иаков и Иосиф. Сам Легий является потомком Манассии, как он узнал из Медных Листов, выкраденных у Лавана (1 Нефий 5:14; Алма 10:3).

Кроме того, у Легия были дочери. Их имена и порядок рождения неизвестны (1 Нефий 2:5; 2 Нефий 5:6).

Примечания

Литература 
 .
 .

Пророки Книги Мормона